Ctibor Malý (1885-1968) – calciatore boemo
 Jakub Malý (1811-1885) – scrittore ceco
 Michal Malý (1987) – calciatore ceco
 Miloslav Malý (1924-1985) – calciatore cecoslovacco
 Petr Malý (1984) – calciatore ceco
 Radomír Malý (1947) – storico ceco
 Ulrich Maly (1960) – politico tedesco
 Václav Malý (1950) – vescovo cattolico e attivista ceco
 Vladimír Malý (1952) – altista ceco